А́лберт Чарлз Смит (; 1905 — дата смерти неизвестна) — шотландский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в Драмойне, Гован, в 1905 году. Выступал за шотландский клуб «Питерсхилл». В октябре 1925 года стал игроком английского клуба «Манчестер Юнайтед». В основном составе дебютировал 22 января 1927 года в матче Первого дивизиона против «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд». 5 марта 1927 года забил свой первый (и единственный) гол за «Юнайтед» в матче против «Бери» на стадионе «Олд Траффорд». Всего в сезоне 1926/27 сыграл за команду 5 матчей и забил 1 мяч.

В июне 1927 года перешёл в «Нортгемптон Таун» за 250 фунтов стерлингов, однако официальных матчей за клуб не провёл. Затем стал игроком клуба «Престон Норт Энд». Провёл за команду 39 матчей и забил 10 мячей во Втором дивизионе.

В сезоне 1932/33 выступал за «Карлайл Юнайтед» в Третьем северном дивизионе, сыграв за команду 24 матча и забив 11 мячей. Впоследствии играл за клуб «» из .

С 1936 по 1938 год играл за шотландский клуб «Эр Юнайтед» (43 матча, 18 мячей).

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте 11v11.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»